Barren Fork ist der Name folgender Flüsse in den USA:
 Barren Fork (Baxter County, Arkansas)
 Barren Fork (Boone County, Arkansas)
 Barren Fork (Marion County, Arkansas)
 Barren Fork (Sharp County, Arkansas)
 Barren Fork (Indiana), Warrick County
 Barren Fork (Barren County, Kentucky)
 Barren Fork (Logan County, Kentucky)
 Barren Fork (McCreary County, Kentucky)
 Barren Fork (Franklin County, Missouri)
 Barren Fork (Miller County, Missouri)
 Barren Fork (Oregon County, Missouri)
 Barren Fork (Ozark County, Missouri)
 Barren Fork (Shannon County, Missouri)
 Barren Fork (Wayne County, Missouri)
 Barren Fork (Hickman County, Tennessee)
 Barren Fork (Warren County, Tennessee)

Siehe auch:
 Barren Creek (Begriffsklärung)
 Barren Lake (Begriffsklärung)
 Barren (Begriffsklärung)